

Sigle 
 Corpus Reformatorum
 Croce Rossa
 Centro di Rianimazione

Chimica 
 Cr – simbolo chimico del cromo

Codici 
 CR – codice vettore IATA di Official Airline Guide
 cr – codice ISO 639 alpha-2 della lingua cree
 CR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Costa Rica
 CR – codice ISO 3166-2:CV della contea di Santa Cruz (Capo Verde)
 CR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ciudad Real (Spagna)
 CR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Cremona (Italia)
 CR – codice ISO 3166-2:MD di Criuleni (Moldavia)
 CR – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Chiradzulu (Malawi)
 CR – codice ISO 3166-2:NG di Cross River (Nigeria)
 CR – codice ISO 3166-2:SR di Coronie (Suriname)

Economia Finanza 
 CR – Centrale Rischi
 CR – Conversion Rate

Informatica 
 .cr – dominio di primo livello della Costa Rica
 CR – carriage return, carattere ASCII

Sigle automobilistiche
 CR – vecchia targa automobilistica di Chrudim (Repubblica Ceca)
 CR – targa automobilistica panamense per i veicoli della Croce Rossa
 CR – targa automobilistica della provincia di Cremona

Sport 
 CR – Championship Record, record dei campionati

Religione 
 C.R. – Chierici Regolari Teatini
 C.R. – Congregazione della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo
 C.R. – Suore della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo

Altro 
 C.R. – Caccia Rosatelli, sigla degli aerei da caccia progettati da Celestino Rosatelli e prodotti da FIAT
 CR – abbreviazione di Critically Endangered o critico, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie
 Crunchyroll – sito web statunitense
 Gas CR – tipo di gas lacrimogeno
 Convenzione di Roma – Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione

Altri progetti